Sangkuriang to wieloużytkowy stadion znajdujący się w mieście Bandung, w Indonezji. Na tym stadionie swoje mecze rozgrywa drużyna piłkarska Pupuk Kaltim. Stadion może pomieścić 12 000 widzów.

Stadiony piłkarskie w Indonezji
Stadiony lekkoatletyczne w Indonezji